Эрин Барнетт:

 Барнетт, Эрин (род. 1976) — американская журналистка и телеведущая.
 Барнетт, Эрин (род. 1996) — гибралтарский футболист.